Castile steht für:

 Castile (New York), eine Stadt im Wyoming County im US-Bundesstaat New York

Castile ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Castile (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler